Ломовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ломовская волость (Верхнеуральский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Ломовская волость (Торопецкий уезд) — в составе Псковской губернии
 Ломовская волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии